Metrolink – servizio ferroviario suburbano dell'area metropolitana di Los Angeles
Metrolink – rete metrotranviaria della città di Manchester
MetroLink – rete tranviaria della città di Saint Louis